Список Сво́деша () — інструмент, що його запропонував американський лінґвіст Морріс Сводеш () для оцінки ступеня спорідненості між різними мовами за такою ознакою, як схожість найсталішого базового словника. Це перелік базових лексем певної мови, що його відсортовано за зменшенням їхньої «базовості». Мінімальний набір найважливішої («ядерної») лексики міститься в списку Сводеша зі 100 слів; використовують також списки з 200 та 207 слів.

Перелік Сводеша для англійської та слов'янських мов

Див. також 

 Список Сводеша різними мовами
 Додаток:Японський список Сводеша
 Перелік Сводеша для слов'янських мов

Посилання 

 Списки Сводеша за мовними сім'ями в проєкті Wiktionary (англ.) 
 Списки Сводеша за мовами в проєкті Wiktionary (англ.) 
 Списки Сводеша за мовами в проєкті Wiktionary (фр.)
 Проєкт Розетта зі списками Сводеша для різних мов

Мовознавство

Списки:Мовознавство